Jadwiga z Zamoyskich Sapieżyna (1806–1890) – filantropka, córka Stanisława Kostki Zamoyskiego i Zofii z Czartoryskich
 Jadwiga z Sanguszków Sapieżyna (1830–1918) – księżniczka, córka Władysława Hieronima Sanguszki i Izabeli Marii z Lubomirskich